Janez Jazbec – ex sciatore alpino sloveno
 Katja Jazbec – ex sciatrice alpina slovena
 Patrick Jazbec – ex sciatore alpino sloveno
 Zvonko Jazbec – calciatore jugoslavo